All My Loving puede referirse a:
 All My Loving , canción interpretada por el grupo británico The Beatles , publicada en el álbum  With the Beatles , de 1963.
 El EP All My Loving , también lanzado al mercado por The Beatles , en 1963.